Сражение при Лоди между французской армией генерала Наполеонa Бонапарта и австрийской армией произошло 10 мая 1796 года. Победу одержал Бонапарт, лично руководивший боем и рисковавший жизнью, приближаясь к позициям противника на расстояние ружейного выстрела.

Перед сражением 
В Северной Италии австрийская армия под командованием Больё отступала на восток вдоль реки По с северной стороны. Их преследовала французская армия под командованием Наполеона с южной стороны, часть которой в ходе преследования переправилась на северный берег. В окрестностях города Лоди австрийцы переправлялись по мосту через реку Адду (приток реки По).

Ход сражения 
Арьергард австрийской армии, под командованием Вукасовича, не успел переправиться, в 9 утра его атаковали и преследовали до Лоди силы авангарда французской армии, нанося значительный урон. Переправившись на другую сторону реки в городе, командующий Зеботтендорф решил, что отступить лучше ночью, а днем оборонять мост, их силы составляли 6577 человек. Сил авангарда было недостаточно для атаки моста, и они дождались основных сил. Первые две французские пушки, прибывшие в 11 утра, были расположены для стрельбы вдоль реки, для того, чтобы защищать мост от возможного его разрушения австрийцами. Пришедшие следом 28 пушек устанавливали вдоль берега для стрельбы по австрийским силам, оборонявшим мост (есть предположение, что из-за личного участия Наполеона в артиллерийском обстреле, он получил прозвище «маленький капрал»).

Наполеон сформировал колонну из 3000 пехотинцев шириной 6 человек. Так же он послал отряд кавалерии с легкими пушками переправиться через брод в полулье (около 2 км) к северу, они должны были вести перестрелку с легкой батареей на правом фланге противника, уменьшив количество пушек, обстреливающих мост. Тем временем французская артиллерия вынудила австрийскую пехоту отступить, под защиту рельефа местности.

В 18 часов колонна французов была готова к атаке, она находилась ближе к вражеской артиллерии, чем отступившая австрийская пехота. Когда огонь австрийских пушек ослабел, колонна, с гренадерами во главе, бросилась через мост. Когда они достигли середины по ним были даны залпы картечи с противоположной стороны, создав затор из убитых и раненых. Дрогнувших солдат бросились вести вперед офицеры (среди них Андре Массена, Луи-Александр Бертье, Жан Ланн, Жан-Батист Сервони и Клод Дальмань). Солдаты быстро преодолели мост и, преодолев защитный огонь картечью (под обстрелом был и Бонапарт), захватили вражескую артиллерию.

Австрийские войска, уставшие от марша, обстрелянные артиллерией, атакуемые перешедшими реку французами, окружаемые перешедшей вброд кавалерией, начали беспорядочное отступление на Кремону.

Другое описание 
Наполеон в надежде отрезать дивизию, двигавшуюся на Кассано, решил перейти через реку Адду по мосту в тот же самый день под огнём противника и изумить его такой смелой операцией. С этой целью после нескольких часов отдыха в Лоди, около пяти часов вечера, он приказал генералу Бомону, командующему кавалерией, переправиться через Адду в полулье вверх по течению, где находился брод.

После перехода на тот берег он должен был начать орудийную перестрелку с легкой батареей на правом фланге противника. В то же время у моста и по краю правого берега он выставил всю артиллерию армии, нацелив её на орудия противника, державшие под обстрелом мост. Позади городского вала на берегу Адды он поставил колонну гренадер так, что она находилась ближе к вражеским батареям, чем даже линия австрийской пехоты, которая отдалилась от реки, чтобы воспользоваться складками местности, частично предохранявшими её от ядер французских батарей. Как только Наполеон заметил, что огонь противника ослабел, а авангард французской кавалерии начал выстраиваться на левом берегу и этот манёвр вызвал у противника некоторое беспокойство, он приказал атаковать.

Голова колонны гренадер простым полуоборотом налево очутилась на мосту, беглым шагом в несколько секунд перешла через него и немедленно овладела неприятельскими пушками. Колонна подверглась обстрелу противника только в момент, когда перестраивалась для прохождения через мост. Она не понесла чувствительных потерь, потому что в одно мгновение проскочила на другой берег. Она обрушилась на линию противника и заставила его отступить на Кремону в величайшем беспорядке. Тут снова, как при марше по «Карнизу», Бонапарт нашел нужным рискнуть жизнью: самый страшный бой завязался у моста, и главнокомандующий во главе гренадерского батальона бросился прямо под град пуль, которыми австрийцы осыпали мост. 20 австрийских орудий буквально сметали картечью все на мосту и около моста. Гренадеры с Бонапартом во главе взяли мост и далеко отбросили австрийцев.

Итог и значение 
Сражение закончилось для австрийцев потерей артиллерии в 14 пушек, большого количества знамен и 2500 пленных. Кроме того на поле боя остались 2000 убитых и раненых австрийцев. Эта столь энергичная операция, проведенная под убийственным огнём, но со всей допустимой осторожностью, считается военными одной из самых блестящих за все время войны. Французы потеряли не больше 200 человек. Немедленно Бонапарт начал преследование отступающего неприятеля и 15 мая вошел в Милан. Фактическим итогом сражения стало завоевание Бонапартом Ломбардии.

 

Сражения по алфавиту
Военные сражения революционной Франции
Сражения в Италии
События 10 мая
Май 1796 года
Сражения 1796 года
Сражения Австрии
Сражения Франции